Die Liste DDR-Oberligaspieler des 1. Suhler SV (1984/85) enthält Angaben zu den 27 Fußballspielern des 1.-Suhler-SV-Vorgängers BSG Motor Suhl, die 1984/85 für eine Saison in der DDR-Oberliga, der höchsten Spielklasse des DDR-Fußball-Verbandes, spielten.

Trainer Ernst Kurth nominierte zunächst 19 Spieler, von denen aber Uwe Troemel und Hartmut Weiß nicht in der Oberliga eingesetzt wurden. Aus der eigenen Nachwuchsmannschaft bestritten Holger Bühner und Jens Clemen später auch Spiele in der DDR-Oberliga. Von anderen Klubs und Gemeinschaften kamen im Laufe der Saison sechs weitere Spieler hinzu, die ebenfalls in der Oberligamannschaft eingesetzt wurden. Unter ihnen war auch Henry Lesser, der im September 1984 von Vorwärts Dessau kam und es noch zum Stammspieler und mit vier Treffern zum Torschützenkönig der Suhler schaffte.

* zu Saisonbeginn

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Uwe Nuttelmann (Hrsg.): DDR-Oberliga. 1962–1991. Eigenverlag, Jade 2007, ISBN 978-3-930814-33-6.
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho. Ausgaben 1984–1985

DDR-Fußball-Oberliga
Liste (Fußballspieler)